Microporus kan syfta på:
 Microporus (svamp) – ett släkte svampar
 Microporus (insekt) – ett släkte insekter

Se även
 Mikroporus – ett släkte dubbelfotingar